Dunkelkammer steht für:

 Dunkelkammer (Fotografie), einen lichtdichten Raum
 Darkroom, ein schwach beleuchteter Raum für sexuelle Aktivitäten
 camera obscura (lat. „dunkler Raum“), eine Lochkamera

Siehe auch:

 Dunkel (Begriffsklärung)
 Kammer (Begriffsklärung)
 Dunkelhaft, eine Form des Strafvollzugs und der Folter
 camera silens (lat. „schweigender Raum“), einen dunklen, schallisolierten Raum als Folterinstrument